Blair Manning (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 1996-1997.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || River Hawks d'UMass-Lowell || HE ||26 ||8 ||21 ||29 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||58 ||32 ||58 ||90 ||57 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1995-1996 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||44 ||17 ||44 ||61 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||24 ||5 ||11 ||16 ||18 ||5 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
|1996-1997 || Kingfish de Bâton-Rouge || ECHL ||60 ||13 ||33 ||46 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Griffins de Grand Rapids || LIH ||8 ||1 ||1 ||2 ||4 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|1996-1997 || Flames de Saint-Jean || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Fury de Muskegon || UHL ||68 ||22 ||57 ||79 ||57 ||11 ||1 ||0 ||1 ||8  
|-
|1997-1998 || Griffins de Grand Rapids || LIH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1998-1999 || Lock Monsters de Lowell || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-1999 || Ice Gators de la Louisiane || ECHL ||65 ||9 ||19 ||28 ||57 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|1999-2000 || ScareCrows de Topeka || LCH ||70 ||17 ||42 ||59 ||79 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || ScareCrows de Topeka || LCH ||61 ||35 ||50 ||85 ||45 ||4 ||1 ||5 ||6 ||8
|-
|2000-2001 || Blades de Kansas City || LIH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Iguanas de San Antonio || LCH ||64 ||29 ||48 ||77 ||52 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2001-2002 || Grizzlies de l'Utah || LAH ||4 ||0 ||3 ||3 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||64 ||23 ||59 ||82 ||69 ||5 ||2 ||5 ||7 ||0
|-
|2003-2004 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||64 ||9 ||42 ||51 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Mechanics de Motor City || UHL ||80 ||18 ||58 ||76 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Mudbugs de Bossier-Shreveport || LCH ||64 ||15 ||61 ||76 ||52 ||15 ||5 ||12 ||17 ||15
|-
|2006-2007 || Basingstoke Bison || EIHL ||53 ||9 ||40 ||49 ||118 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2007-2008 || Brahmas de Fort Worth || LCH ||64 ||11 ||52 ||63 ||60 ||14 ||3 ||11 ||14 ||12
|-
|2008-2009 || Rush de Rapid City || LCH ||13 ||0 ||5 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wings de Kalamazoo || LIH ||54 ||8 ||18 ||26 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL ||3 ||5 ||3 ||8 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL ||19 ||4 ||18 ||22 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL ||11 ||3 ||14 ||17 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL ||22 ||9 ||22 ||31 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Chiefs de Fort Saskatchewan || Chinook HL ||10 ||2 ||11 ||13 ||10 ||6 ||0 ||2 ||2 ||2

Notes et références 

Naissance en mai 1975
Naissance à Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des ScareCrows de Topeka
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Iguanas de San Antonio
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur des Blazers d'Oklahoma City (LCH)
Joueur des Mechanics de Motor City
Joueur des Mudbugs de Bossier-Shreveport
Joueur des Brahmas de Fort Worth
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Wings de Kalamazoo (2007-2009)
Attaquant de hockey sur glace